Perdita (maan), een kleine maan van de planeet Uranus
Perdita (101 Dalmatiërs), een van de 101 Dalmatiërs
De heldin van Shakespeares toneelstuk The Winter's Tale
 Perdita (geslacht), een geslacht van bijen